Ale est un nom faisant référence à :
 Ale, une des trois familles de bières.
 Ale, une commune suédoise.
 Ale, autre nom possible de la divinité igbo Ala.

ALE est un sigle qui peut signifier :
 Accord de libre-échange canado-américain, un traité commercial international.
 Achat à effet de levier, l'acquisition d'une entreprise au moyen d'un faible apport de capitaux propres et d'un recours important à l'emprunt.
 Agence locale de l'énergie, des associations locales pour la maîtrise de l'énergie en France.
 Agence locale pour l'emploi, les implantations locales de l'ancienne Agence nationale pour l'emploi (ANPE) en France.
 Agence locale pour l'emploi, des associations locales mises en place par l'Office national de l'emploi (ONEM) en Belgique pour permettre aux chercheurs d'emploi de bénéficier de revenus complémentaires grâce à de petits travaux.
 Ajax Linking and Embedding, un projet de standardisation des composants informatiques Ajax.
Académie littéraire d'espéranto, une association littéraire espérantophone.
 Alliance libre européenne, un parti politique européen.
 Alta Loma Entertainment, une société de production américaine qui fait partie de Playboy Enterprises.
 Association liégeoise d'électricité, un ancien réseau de distribution d'électricité wallon.
  (en français, Atlas linguistique européen), un atlas linguistique.
 , un système de radiocommunication.

ALE est un code qui peut signifier :
 .

Code